Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Szołdrski – polski urzędnik
 Andrzej Szołdrski – rzymskokatolicki biskup
 Bartłomiej Szołdrski – polski urzędnik
 Feliks Antoni Ignacy Szołdrski – polski szlachic
 Ludwik Bartłomiej Szołdrski – polski urzędnik
 Stefan Maciej Szołdrski – polski szlachic
 Władysław Józef Szołdrski (1703–1757) – wojewoda inowrocławski
 Władysław Wojciech Szołdrski – rzymskokatolicki zakonnik, historyk kościoła i tłumacz